Концерт для фортепиано с оркестром № 1 ре минор, опус 15 ― произведение Иоганнеса Брамса, законченное в 1858 году и впервые исполненное 22 января следующего года в Ганновере. Является первой оркестровой работой композитора. Примерная продолжительность 40-50 минут.

История создания 
Весной 1854 года двадцатилетний композитор начал работать над сонатой для двух фортепиано, к лету принял решение оркестровать сочинение и превратить его в свою первую симфонию, закончив к началу осени первую часть, одобренную Йозефом Иоахимом. До конца года композитор написал клавир второй и третьей части и в 1855 году остановился на форме фортепианного концерта, в течение дальнейших двух лет интенсивно обмениваясь мнениями с Иоахимом по поводу своей работы. В итоге первая часть произведения сохранилась, а вторая и третья были отвергнуты и вместо них написаны новые. К февралю 1858 года концерт в целом был готов.

Исполнительский состав 
Концерт написан для фортепиано и оркестра, состоящего из двух флейт, двух гобоев, двух кларнетов, двух фаготов, четырёх валторн, двух труб, литавр и струнных.

Структура 
 Maestoso ― написана в сонатной форме
 Adagio ― в ре мажоре, написано в трёхчастной форме
 Rondo

Примечания

Литература 
 Brahms, Johannes; Avins, Styra (1997). . selected and annotated by Styra Avins, transl. by Josef Eisinger and S. Avins, Oxford, New York: Oxford University Press. .
 Frisch, Walter, and Karnes, Kevin C., eds., Brahms and His World (Revised Edition), Princeton University Press, 2009, a Google book.

Ссылки 
 
 Концерт в исполнении Клаудио Аррау

Произведения Иоганнеса Брамса
Произведения для фортепиано с оркестром
Музыкальные произведения 1858 года